Континентальний Кубок СНД — умовна назва для позначення різних футбольних турнірів за участі провідних клубів пострадянського простору. Термін уперше пролунав на черговому засіданні «Футбольного прес-клубу» ФФУ взимку 2014 року.

Історична довідка 

Після розвалу СРСР відбулося чимало змагань за участі тепер уже пострадянських клубів. Окрім одного регулярного турніру — Кубка чемпіонів СНД, періодично розігрувалася низка інших. Спроби їхньої систематизації припинилися після початку російсько-української війни на Донбасі.

Кубок річниці Незалежності України (1992)

1992 рік 
 1/2 фіналу
 24.08. «Динамо» (Москва, Росія) — «Динамо» (Мінськ, Білорусь) — не відбувся
 24.08. /Москва/ «Динамо» (Київ, Україна) — «Динамо» (Тбілісі, Грузія) — не відбувся
 Фінал
 25.08. «Динамо» (Москва, Росія) — «Динамо» (Київ, Україна) — 0:1

Меморіал Валерія Лобановського (2003–2004)

2003 рік 
 1/2 фіналу
 12.05. «Динамо» (Київ, Україна) — «Локомотив» (Москва, Росія) — 2:0
 12.05. /Київ/ «Шахтар» (Донецьк, Україна) — ЦСКА (Москва, Росія) — 0:0, по пен. 5:4
 Фінал
 14.05. «Динамо» (Київ, Україна) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 3:2

2004 рік 
 1/2 фіналу
 12.05. «Динамо» (Київ, Україна) — «Сконто» (Рига, Латвія) — 1:0
 12.05. /Київ/ «Шериф» (Тирасполь, Молдова) — «Динамо» (Тбілісі, Грузія) — 1:0
 Фінал
 14.05. «Динамо» (Київ, Україна) — «Шериф» (Тирасполь, Молдова) — 4:0

Кубок Першого каналу (2006–2008)

2006 рік 
 05-09.02. /Тель-Авів/
 Підсумкова таблиця

2007 рік 

 Фінал
 01.02. /Тель-Авів/ ЦСКА (Москва, Росія) — «Спартак» (Москва, Росія) — 3:2

2008 рік 

 Фінал
 31.01. /Тель-Авів/ «Динамо» (Київ, Україна) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 2:2, по пен. 3:2

Ігри чемпіонів (2008)

2008 рік 
 22-28.06. /Москва/
 Підсумкова таблиця

Меморіал Льва Яшина (2010)

2010 рік 
 01-03.07. /Москва/
 Підсумкова таблиця

Об'єднаний турнір (2013)

2013 рік 
 27.06–03.07. /Москва, Київ, Донецьк/
 Підсумкова таблиця

Об'єднаний Суперкубок (2014)

2014 рік 
 30.01–05.02. /Петах-Тіква/
 Підсумкова таблиця

Примітка. Основний час матчу між «Металістом» і ЦСКА завершився з рахунком 0:0. Згідно з регламентом турніру, в разі нічиєї кожній команді нараховувалось одне очко, а результат вирішувався через післяматчеві 11-метрові, за підсумками яких присуджувався додатковий бал. У серії пенальті перемогли москвичі.

Приз для переможців 

Існує фотографічне зображення кришталевої салатниці, котра мала бути постфактум вручена командам-переможницям дев’яти розіграшів. Чи був такий приз виготовлений насправді — не відомо.

Цікаві факти 

 загалом відбулося десять турнірів, які можна об’єднати під загальною назвою «Континентальний Кубок СНД»;
 переможцями змагань ставали чотири команди: «Динамо» (Київ, Україна) (5 титулів), «Шахтар» (Донецьк, Україна) (2), «Динамо» (Москва, Росія) (2), ЦСКА (Москва, Росія) (1);
 найбільше матчів зіграв києводинамівський голкіпер Олександр Шовковський — 9;
 той же СаШо є рекордсменом за кількістю здобутих титулів — 4 (2003, 2004, 2008, 2013);
 на згаданому вище засіданні «Футбольного прес-клубу» ФФУ журналіст Борис Талиновський запропонував виокремити три турніри — Кубок річниці Незалежності України (1992), Ігри чемпіонів (2008), Меморіал Льва Яшина (2010), об’єднавши їх під іншою умовною назвою — Динаміада СНД.

Посилання 
 Beneath the Remains

Див. також 
 Кубок Співдружності
 Кубок Міжмор'я

Джерела 
 Газета «Український футбол». — 2017. — № 75-76, 3 жовтня. — с. 8
 Легендарні команди Чемпіонату України 1992—2017 років (слайди). — К.: [самвидав], 2018. — с. 4

Міжнародні клубні футбольні змагання